Гана — многозначный термин.

Государства 
 Гана — государство в Западной Африке.
 Гана — древнее государство в Западном Судане.

Населённые пункты 
 Гана (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства, Польша.

Персоналии 
 Мандликова, Гана

Разное 
 Гана — свита Шивы.

Топонимы 
 Гана — низинная область в бассейне реки Моравы в Моравии
  — река в Моравии, приток Моравы

См. также 
 Ган
 Ганна (значения)